Le Grand Prix moto du Qatar 2022 est la première manche du championnat du monde de vitesse moto 2022.

Cette  du Grand Prix moto du Qatar s'est déroulée du  au  sur le circuit international de Losail.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes

Références 

2022
Sport au Qatar en 2022
Sport en mars 2022
Qatar